Жанна Матильда Сове́ (; 24 апреля 1922 года, Прюдом, Саскачеван, Канада — 26 января 1993 года, Монреаль, Квебек, Канада) — государственный и политический деятель Канады.

Биография 
Родилась во франкоговорящей семье. Окончила Оттавский университет. Продолжила обучение в Париже и Лондоне.

1951—1952 годы — помощник директора отдела молодёжи ЮНЕСКО.

1952—1964 годы — занималась журналистской деятельностью.

1964—1966 годы — президент Института общественных отношений.

1966—1972 годы — генеральный секретарь Федерации художников и писателей Канады.

С 1972 года — член Либеральной партии Канады.

1972—1974 годы — государственный министр по науке и технологиям.

1973—1984 годы — депутат Палаты общин федерального парламента Канады.

1974—1975 годы — министр окружающей среды Канады.

1975—1979 годы — министр связи Канады.

1980—1984 годы — спикер Палаты общин парламента Канады.

1984—1990 годы — Генерал-губернатор Канады.

В 1988 году во время губернаторства Сове Канада принимала XV зимние Олимпийские игры, которые проходили в городе Калгари. При этом она открывал эти игры.

С 1990 года жила в Монреале и работала в Фонде Сове.

Титулы и звания 
 26 апреля 1922 года — 24 сентября 1948 года — мисс/мадам Жанна Матильда Бенуа
 24 сентября 1948 года — 27 ноября 1972 года — мисс/мадам Жанна Матильда Сове
 27 ноября 1972 года — 14 мая 1984 года — Почтенная Жанна Матильда Сове
 14 мая 1984 года — 29 января 1990 года — Её Превосходительство Достопочтенная Жанна Матильда Сове, генерал-губернатор и главнокомандующая в Канаде.
 29 января 1990 года — 26 января 1993 года — Достопочтенная Жанна Матильда Сове.

Ордена Канады 
 14 мая 1984 года — 29 января 1990 года — Канцлер и Главный Компаньон Ордена Канады (CC)
 С 29 января 1990 года — Компаньон ордена Канады (CC)
 14 мая 1984 года — 29 января 1990 года — Канцлер и Командор ордена «За военные заслуги» (CMM)
 С 29 января 1990 года — Командор ордена «За военные заслуги» (CMM)
 14 мая 1984 года — 29 января 1990 года — Дама Справедливости, Приор и старший офицер в Канаде Славнейшего ордена Госпиталя святого Иоанна Иерусалимского (DStJ)
 С 29 января 1990 года — Дама Справедливости Славнейшего ордена Госпиталя святого Иоанна Иерусалимского (DStJ)

Использованная литература 
 Сове, Жанна // Кто есть кто в мировой политике / Редкол.: Кравченко Л. П. (отв. ред.) и др. — М.: Политиздат, 1990. С. 415 ISBN 5-250-00513-6

Примечания

Ссылки 
 Биография на официальном сайте генерал-губернатора Канады
 Биография на сайте Парламентской библиотеки Канады

Члены Тайного совета Королевы для Канады
Члены палаты общин Канады от Квебека
Члены палаты общин Канады от Либеральной партии Канады
Женщины — генерал-губернаторы Канады
Политики XX века
Почётные доктора Университета Лаваля
Почётные доктора Оттавского университета